Рика́рдо Гула́рт Пере́йра (; 5 июня 1991, Сан-Жозе-дус-Кампус, штат Сан-Паулу) — бразильский и китайский футболист, полузащитник и нападающий «Сантоса». Младший брат Жуниньо.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольного клуба «Санту-Андре», Рикардо Гуларт в 2011 году играл в аренде в «Интернасьонале», где хорошо проявил себя в чемпионате штата Риу-Гранди-ду-Сул 2011, забив четыре гола в семи матчах. Также Рикардо сыграл за «Интер» в 10 матчах чемпионата Бразилии в том же году, отметившись голом в ворота «Фигейренсе».

В 2012 году, после того как права на игрока приобрела компания Banco BMG, Рикардо перешёл в футбольный клуб «Гояс». Игрок помог «эсмеральдино» стать чемпионом штата Гояс в первой половине года, а также внёс большой вклад в победу в Серии B. Всего в сезоне он забил 25 голов, став лучшим бомбардиром команды в 2012 году.

Игра Рикардо привлекла внимание ведущих бразильских клубов, таких как «Крузейро» и «Сан-Паулу», а также «Атлетико Минейро». Тренер Кука сказал, что, на его взгляд, Рикардо был лучшим игроком Серии B 2012.

4 января 2013 года президент «Крузейро» Жилван де Пиньо Таварес объявил о подписании контракта с Рикардо Гулартом.

Свой первый гол в составе новой команды Рикардо забил в матче чемпионата штата Минас-Жерайс против «Калденсе», завершившемся победой «синих» 2:1.

Будучи игроком стартового состава в первых двух матчах Лиги Минейро, Рикардо затем проиграл место в составе Диего Соузе. С началом переговоров о переходе Соузы в один из украинских клубов, Рикардо вскоре снова стал основным игроком команды, создав результативную связку с Эвертоном Рибейро, которая впоследствии помогла «Крузейро» стать чемпионом Бразилии за четыре тура до конца турнира.

В 2014 году Рикардо стал автором первого гола «Крузейро» в сезоне. Случилось это в матче чемпионата штата Минас-Жерайс 2014 против УРТ. В Кубке Либертадорес 2014 вместе с Бруно Родриго Рикардо стал лучшим бомбардиром команды с четырьмя голами.

Достижения 
 Интернасьонал
 Лига Гаушу: 2011
 Рекопа Южной Америки: 2011

 Гояс
 Лига Гояно: 2012
 Серия B: 2012

 Крузейро
 Серия A: 2013, 2014
 Лига Минейро: 2014

 «Гуанчжоу Эвергранд»
 Чемпион Китая (3): 2015, 2016, 2017
 Обладатель Кубка Китая (1): 2016
 Обладатель Суперкубка Китая (3): 2016, 2017, 2018
 Победитель Лиги чемпионов АФК: 2015

Статистика

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Санту-Андре»
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Гояс»
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Гуанчжоу»
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Хэбэй»
Игроки ФК «Сантос»